Sap, Szap szlovákai falu szlovák neve
 SAP AG, német szoftvercég 
 SAP ERP, SAP AG főterméke 
 SAP (album), az Alice in Chains amerikai rockegyüttes albuma

en:SAP
af:SAP
cs:SAP
da:SAP
eo:SAP
es:SAP
fi:SAP
fr:SAP
he:SAP
it:SAP
ja:SAP
ko:SAP
nl:SAP
pl:SAP
pt:SAP
sh:SAP
sk:SAP
sr:SAP
sv:SAP
th:SAP
zh:SAP